Paiania kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Paiania, kommun, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Paianía, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,